Berner har flere betydninger:

 Berner – en person eller andet hidrørende fra byen Bern i Schweiz
 Berner (adelsslægt) – en dansk adelsslægt
 Berner (norsk slægt) – navnet på en norsk borgerlig slægt
 Berner sennenhund – en hunderace